La saison 1962-1963 du Championnat de Turquie de football est la  de la première division turque, la Milli Lig. Les 22 clubs sont répartis en deux groupes de 11, où chaque équipe affronte tous les adversaires de sa poule deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les six premiers de chaque poule disputent une poule pour le titre, tandis que les deux derniers de chaque groupe sont directement relégués en .

C'est le Galatasaray SK, tenant du titre, qui termine en tête de la poule pour le titre cette année. C'est le  de champion de son histoire. Galatasaray réussit même le doublé en battant Fenerbahçe SK en finale de la toute première Coupe de Turquie.

Les 20 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir tous les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Groupe rouge 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Groupe blanc 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Deuxième phase

Poule pour le titre 
Les 6 premiers de chaque poule se retrouvent pour se disputer pour le titre. Chaque équipe affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Les points obtenus lors de la première phase ne sont pas comptabilisés.

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Championnat de Turquie de football sur RSSSF.

Championnat de Turquie de football
1962 en Turquie
1963 en Turquie
Turquie
Turquie